Surtur, Surt o Surtr és, segons la mitologia nòrdica, un jötun una mena de gegant, no pas per la talla, però sí per la força sobrehumana, que resideix a Muspell. Apareix mencionat a lEdda poètica i a lEdda prosaica com un dels protagonistes del Ragnarök on, brandant la seva espasa lluminosa, anirà a la guerra contra els ǽsir i s'enfrontarà a Freyr, el déu de la fertilitat.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Jötun